El monte Goverla (; ) es el pico más alto de los Cárpatos Ucranianos y es el punto más alto de Ucrania, con 2061 metros. Se encuentra en el raión de Verjovynó del óblast de Zakarpatia, forma parte del macizo de Chornohorá.

Enlaces externos 

 Hoverla

Montañas de Ucrania
Geografía del óblast de Zakarpatia
Puntos más altos de los países de Europa
Dosmiles de Europa